Good Hope ("Buona Speranza" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Botswana
 Good Hope – villaggio del Distretto Meridionale

 Guyana
 Good Hope – villaggio

 Stati Uniti d'America
 Good Hope – città della Contea di Cullman, Alabama
 Good Hope – CDP della Contea di Riverside, California
 Good Hope – città della Contea di Walton, Georgia
 Good Hope – villaggio della Contea di McDonough, Illinois